Andrews hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Andrews (California)
Andrews (Florida)
Andrews (Indiana)
Andrews (Carolina del Norte)
Andrews (Carolina del Sur)
Andrews (Texas)
Condado de Andrews
Base de la Fuerza Aérea Andrews 
Universidad Andrews (Míchigan)

Personas
Anthony Andrews, actor británico
Arthur Andrews, ciclista estadounidense
Brittany Andrews, actriz porno
Chris Andrews, cantante británico
Courtney Marie Andrews, compositora y cantante estadounidense
Dana Andrews, actor estadounidense
David Andrews, actor estadounidense
Erin Andrews, periodista estadounidense
George Andrews, matemático estadounidense
Henry Charles Andrews, botánico
Henry Nathaniel Andrews, botánico estadounidense
James Andrews, artista botánico inglés
Jeff Andrews, músico estadounidense
Jessie Andrews, actriz porno
Joann Andrews, ecologista estadounidense
John N. Andrews, religioso suizo
Julie Andrews, cantante y actriz británica
Keith Andrews (futbolista), irlandés
Keith Andrews, piloto de automóviles estadounidense
Lois Andrews, actriz estadounidense
Michael Andrews, compositor estadounidense
Naveen Andrews, actor británico
Roy Chapman Andrews, naturalista estadounidense
Solomon Andrews, médico estadounidense
Stephen Pearl Andrews, anarquista estadounidense
Susyn M. Andrews, botánica inglesa
Thomas Andrews, empresario británico
Virginia Cleo Andrews, escritora estadounidense

Además
 Henry Charles Andrews, en botánica, abreviatura para las referencias a este autor
 Joseph Andrews, novela de Henry Fielding
 Rocas Andrews, formación rocosa en Chile;
 The Andrews Sisters, grupo musical